Cet article recense les monuments et sites classés au titre des monuments historiques de Polynésie française, en France.

Statistiques

Liste

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Monument historique (France)
 Marae

Liens externes 
 rapport sur le projet de loi du pays instituant un code du patrimoine de la polynésie française et précisant le contenu de son livre Vi relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés
 Liste chronologique des sites et des monuments classés de la Polynésie française Service de la Culture et du Patrimoine
 Les sites classés > Arrêtés de classement et Cartographies sur le site de la Direction de la Culture et du Patrimoine
 tahitiheritage.pf
 

Polynésie française
Monuments historiques